Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Uncle Tobys Hardcourts) van 2004 vond plaats van zondag 4 tot en met zaterdag 10 januari 2004 in de Australische stad Gold Coast. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nathalie Dechy bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Nadja Petrova.

Het eerste reekshoofd, Ai Sugiyama uit Japan, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Nadja Petrova in drie sets. Sugiyama wist voor de tweede keer het toernooi van Gold Coast op haar naam te schrijven, na een eerdere overwinning in 1998. Het was haar zesde (en laatste) WTA-titel, de enige van 2004. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koeznetsova wist, met Jelena Lichovtseva aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

Het als eerste geplaatste koppel Russinnen Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste duo Liezel Huber en Magdalena Maleeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Koeznetsova had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Lichovtseva zeventien.

De Belgische Els Callens en Française Stéphanie Cohen-Aloro strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gold Coast 2004
Gold Coast